Majoros ist der Familienname folgender Personen:

 Árpád Majoros (* 1983), ungarischer Fußballspieler
 Ferenc Majoros (1923–2008), ungarischer Rechtswissenschaftler und Publizist
 István Majoros (* 1974), ungarischer Ringer

Majoros ist der Name folgender Orte:
 Majoros, ungarischer Name der Gemeinde Majerovce in der Slowakei